LWV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lawrenceville-Vincennes International, Lawrenceville (Illinois), Stati Uniti